De deltagande länderna i Junior Eurovision Song Contest är länder med nationella TV-bolag som är medlemmar i Europeiska Radio- och TV-unionen (EBU). Deltagarantalet har i snitt varit sexton länder per år, som högst tjugo och som lägst tolv länder. Ungefär hälften av de länder som någon gång deltagit i originaltävlingen Eurovision Song Contest har deltagit i minst en Junior Eurovision Song Contest.

Deltagande länder

Fullständig lista 

 Aktiv deltagare – Landet/TV-bolaget deltog i den senaste upplagan och/eller kommer att delta i nästkommande upplaga av tävlingen.
 Inaktiv deltagare – Landet/TV-bolaget avstod den senaste och/eller kommer att avstå nästkommande upplaga.
 Tidigare deltagare – Landet/TV-bolaget har tävlat i minst en upplaga av tävlingen men existerar inte längre.

Deltagande länder under årtiondena

Färgkod 
 Vinnare – Landet vann tävlingen detta år.
 Tvåa – Landet blev tvåa detta år.
 Trea – Landet blev trea detta år.
 Återstående placeringar – Landet placerade sig mellan fjärde och näst sista plats detta år.
 Sist – Landet blev sist detta år.
 Debutant – Landet debuterade under detta årtionde.
 Uppkommande – Landet har bekräftat deltagande i nästkommande upplaga av tävlingen, som ännu inte avgjorts.
 Tävlade inte – Landet deltog inte i tävlingen detta år.

2000-talet

2010-talet

Andra medlemsstater
Följande länder innehar aktivt medelemskap hos den Europeiska Radio- och TV-unionen (EBU) och får därmed medverka i Junior Eurovision Song Contest, men har dock ännu inte gjort det.

Maratontabell 
I tabellen nedan redovisas det totala och genomsnittliga antalet poäng, samt vilken snittplacering och det totala och genomsnittliga antalet tolvpoängare varje deltagarnation lyckats skrapa ihop sedan deras respektive debutår. Observera att kolumnerna Snitt (2003-2015) endast inkluderar snittpoängen/antalet tolvor i snitt mellan dessa år, då kombinerad jury- och tittarröstning användes. Snitt (2016-) innefattar snittpoängen i genomsnitt sedan 2016, då folkets (barnjuryn 2016) och juryns röster redovisades separat.

Färgkod

Referenser 

Junior Eurovision Song Contest